Kazachstan, land in Azië en Europa, met landcode KAZ volgens ISO 3166 en IOC
 Kazachs, taal uit de Turkse taalgroep, gesproken in en rond Kazachstan, met taalcode kaz volgens ISO 639
 Kazarian-sterrenstelsel, type actief sterrenstelsel, beschreven door M.A. Kazarian
 Catalogus van Kazarian-sterrenstelsels, overzicht van deze stelsels en hun eigenschappen
 Kunstmuseum aan Zee (KaZ), museum voor beeldende kunst in Oostende
 Ato, Kaz en Nik, mascottes van het Wereldkampioenschap voetbal 2002, ook optredend in films
 Kaz is Turks voor Berg; veel bergen in Turkije dragen dit woord in hun naam

Personen 
 Kaz Garas, Engelssprekend, Litouws acteur
 Kaz Hayashi, Japans professioneel worstelaar
 Kaz Hirai, voorzitter van de raad van bestuur en voormalig directeur van Sony
 Kaz James, Australisch singer-songwriter, diskjockey en producent
 Kaz Lux, Nederlands zanger van Poolse afkomst
 Kaz Patafta, Australisch voetballer van Laotiaans-Kroatische afkomst
 Kaz (striptekenaar), Kazimieras G. Prapuolenis, Amerikaans striptekenaar

Media 
 Kaz (serie), een Amerikaanse televisieserie van Lorimar Productions

Zie ook 
 KazSat, een reeks Kazachse communicatiesatellieten